Martyr#Les saints
Protomartyr (groupe)